Akademia Nauk steht für:

 Akademija Nauk, Vulkan auf Kamtschatka, Russland
 Rossijskaja Akademija Nauk, siehe Russische Akademie der Wissenschaften